Franciaország
Surville, település Calvados megyében
Surville, település Eure megyében
Surville, település Manche megyében